Ганешти има више значења:

 Ганешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Ганешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Ганешти (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Ганешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Ганешти (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Ганешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Ганешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Ганешти (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији